Condado de Perry es el nombre de varios condados de los Estados Unidos:

 Condado de Perry, condado de Alabama;
 Condado de Perry, condado de Arkansas;
 Condado de Perry, condado de Illinois;
 Condado de Perry, condado de Indiana;
 Condado de Perry, condado de Kentucky;
 Condado de Perry, condado de Misisipi;
 Condado de Perry, condado de Misuri;
 Condado de Perry, condado de Ohio;
 Condado de Perry, condado de Pensilvania;
 Condado de Perry, condado de Tennessee.